Иль-де-ла-Пасс — название двух островов:

 Иль-де-ла-Пасс (Маврикий) — остров в составе Маскаренских островов. Принадлежит Маврикию.
 Иль-де-ла-Пасс (Чагос) — остров в составе архипелага Чагос. Спорная территория между Маврикием и Великобританией.